Villenkolonie steht für:
 Villenkolonie als Teil einer Siedlung, bestehend aus mehreren Villen

Villenkolonie ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Villenkolonie Lichterfelde im Berliner Ortsteil Lichterfelde
 Villenkolonie Neuwittelsbach im Münchner Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg
 Villenkolonie Gern im Münchner Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg
 Villenkolonie Westend im Berliner Bezirk Charlottenburg
 Villenkolonie Buchschlag im südhessischen  Dreieich
 Villenkolonie am Höhenberg im oberbayerischen Feldafing

Siehe auch:

 Villenviertel
 Kolonie (Begriffsklärung)